Eredivisie (mannenhandbal) 1985/86
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1985/86